ODR est un sigle pour :
Observatoire du développement de La Réunion, observatoire économique et social de l'île de La Réunion
Old Dominion 100 Mile Endurance Run, ultra-trail organisé chaque année en Virginie, aux États-Unis
Offre différée de remboursement, un terme utilisé dans le domaine commercial

Voir aussi 
 Odr (Óðr), un dieu de la mythologie nordique